Kantschalan (russisch ) steht für folgende geographische Objekte im Autonomen Kreis der Tschuktschen in Russland:
 Kantschalan (Fluss), Zufluss des Anadyrgolfs der Beringsee
 Kantschalan (Ort), Dorf in Anadyrski rajon